1906, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
1906 (bier), Spaans gerstenat
NGC 1906, spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Haas